Макси́м Ма́рченко: Марченко, Максим Алексеевич (род. 1962) — советский легкоатлет-спринтер.
 Марченко, Максим Михайлович (род. 1983) — украинский военный и государственный деятель.